Xi Librae pode se referir a:
Xi1 Librae
Xi2 Librae